Cité Soleil kan syfta på:

Haiti 

 Cité Soleil (kommun), Ouest, 
 Cité Soleil (ort), Ouest,